Леополд I од Лорене (Инзбрук, 11. септембар 1679- Линевил, 27. март 1729) је био војвода Лорене. Био је син Карла V и Елеоноре од Аустрије.

Породично стабло 

Рођени 1679.
Умрли 1729.
Династија Лорена